Доннеллі () — англомовне прізвище або топонім.

Персоналії 
 Доннеллі (прізвище)

Топоніми

Доннеллі — місто, штат Айдахо
 Доннеллі — місто, штат Міннесота

Інше 
 «Брати Доннеллі» — американський телесеріал (2007).